Tornyos, falu Szlovákiában
Tornyos, falu Szerbiában